

Awards
2002 AVN Award nominee – Best New Starlet
2002 AVN Award nominee – Best Supporting Actress, Video – XXX Training
2003 AVN Award nominee – Best All-Girl Sex Scene, Video – Babes In Pornland: Busty Babes
2003 AVN Award nominee – Best Anal Sex Scene, Video – Hot Bods & Tail Pipe 21

Note

Collegamenti esterni